Don Bonker – politico statunitense
Frances Bonker – botanica e scrittrice statunitense

Pagine correlate 
 Bonkers